Амара́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-2 Валле-дю-Серу. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81009.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 65 км северо-восточнее Тулузы, в 23 км к северо-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 70 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 45 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 29 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 64,4 %, в 1999 году было 55,1 %). Из 29 активных работали 25 человек (14 мужчин и 11 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 16 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн